Osoby:
 Aleksander Brusiłow – rosyjski malarz
 Aleksiej Brusiłow – rosyjski generał
 Aleksiej Brusiłow – rosyjski oficer
 Anshel Brusilow – amerykański dyrygent
 Gieorgij Brusiłow – rosyjski podróżnik
 Lew Brusiłow – rosyjski wiceadmirał
 Nikołaj Brusiłow – rosyjski pisarz
 Stanisław Brusiłow – rosyjski malarz

Miejscowości:
 Brusiłów (ros. (Brusiłow) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie